Dieser Artikel listet alle bekannten Könige von Nubien auf. Fehlende Daten sind auf die schlechte Quellenlage zum Thema Nubien zurückzuführen.

25. (ägyptische) Dynastie 
Die 25. ägyptische Dynastie reicht von 746 bis 655 v. Chr. und wird auch als „Nubische Dynastie“ oder Dynastie der Kuschiten bezeichnet.

Napatanische Periode 
Hinweis: Alle Jahreszahlen sind nur sehr grobe Annäherungswerte. Die Regierungszeiten wurden in der älteren Forschung oft nur pauschal nach Anzahl der Denkmäler und Pyramidengröße berechnet. Die neuere Forschung verzichtet oftmals auf die Vergabe spezifischer Daten.

Die Reihenfolge dieser Herrscher ist gesichert:

Die Reihenfolge dieser Herrscher ist im Detail unsicher. Sie datieren ins 6. und 5. vorchristliche Jahrhundert:

Einige der folgenden Herrscher sind gut belegt (lange Inschriften). Ihre Reihenfolge ist im Detail jedoch unsicher. Sie datieren an das Ende des 5. und in das 3. vorchristliche Jahrhundert.

Meroitische Periode 
Hinweis: Die Reihenfolge ist sehr unsicher.

Könige der Blemmyer

Könige von Nobatia

Könige von Makuria

König von Tungul

Könige von Alwa

Könige von Dotawo

Literatur 
 Fontes historiae Nubiorum. Textual sources for the history of the Middle Nile Region between the eighth century BC and the sixth century AD 4 Bände, Bergen 1994–2000 (Digitalisat).
 Derek A. Welsby: The Medieval Kingdoms of Nubia, The British Museum Press, London 2002, ISBN 0-7141-1947-4, S. 259–261 (Listen der mittelalterlichen Könige).

Einzelnachweise 

Nubien